Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Mexico. IJsland heeft geen ambassade in Mexico.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Mexico
IJslandse